Вулиця Стрітенська (Київ)
 Вулиця Стрітенська (Херсон)
 Вулиця Стрітенська (Полтава)

Вулиці